Turó de la Torre (Granera), muntanya al municipi de Granera (Moianès)
 Turó de la Torre (Olost), muntanya als municipis d'Olost i de Perafita (Osona)
 Turó de la Torre (la Vall de Bianya), muntanya al municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa)
 Turó de la Torre (el Brull), muntanya als municipis del Brull (Osona) i de Tagamanent (Vallès Oriental)